Conder ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Reignier Conder (1848–1910), englischer Soldat, Palästinaforscher und Schriftsteller
 Josiah Conder (1852–1920), britischer Architekt, der in Japan wirkte

Siehe auch:
 River Conder, Fluss in Lancashire, England
 Konder
 Cond